Скорняко́в — російське дворянське прізвище, відоме з XVII століття. Утворене від слова скорняк («кушнір»).

Відомі носії 

 Скорняков Сергій Іванович (1883 — 1921) — український військовик, сотник саперної сотні 4-ї Київської дивізії Армії УНР.
 Скорняков Юрій Валентинович (1886 — ?) — український військовий діяч, сотник Армії УНР, начальник оперативного відділу Повстансько-партизанського штабу.

Посилання